Polzberg heißen:
 Polzberg (Gemeinde Gaming), Ortschaft von Gaming in Niederösterreich, am Schindelberg (1066 m)
 Polzberg (Ybbstaler Alpen), 1208 m, Berg bei Gaming im Ötschergebiet